La  de la saison 2008-2009 de Speedcar Series, disputée les  et  sur le Circuit international de Sakhir, située à Bahreïn, est la  et dernière épreuve du championnat de Speedcar Series. Cette épreuve est la cinquième et dernière manche du championnat 2008-2009.

Engagés 

 Scuderia Giudici fait ses débuts en Speedcar Series, ainsi que son patron-pilote Gianni Giudici. Après avoir joué les substituts chez Union Properties, Ramez Azzam intègre l'écurie italienne.
 Avec Giudici, Marco Cioci fait ses débuts en Speedcar Series.
 Team Lavaggi est remplacé par West-Tec. Ce dernier ne conserve pas Frentzen et Melandri, leurs baquets repris par Buncombe et Terrien.
 Pour combler le départ de Terrien, Durango signe Nicolas Navarro, ainsi que Marco Cioci, remplaçant Hamad Al Fardan, seulement présent pour Dubaï.
 Les contre-performances d'Eric Charles permettent à Heinz-Harald Frentzen de subtiliser son baquet.

Qualifications

Grille de départ de la course 1

Course 1 

Meilleur tour :  Vitantonio Liuzzi (2 min 07 s 791 au ).

Grille de départ de la course 2

Course 2 

Meilleur tour :  Vitantonio Liuzzi (2 min 07 s 487 au ).

Classement final

Pilotes 

 † : Classé mais non arrivé

Écuries 

Grand Prix de Speedcar Series
Compétition automobile à Bahreïn